Бауместер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бауместер, Марит (род. 1988) — голландская яхтсменка, призёр чемпионата мира по парусному спорту и Олимпийских игр.
 Бауместер, Ханс (род. 1929) — нидерландский шахматист, международный мастер.